Belle Haven ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Belle Haven (Alabama), im Jefferson County
 Belle Haven (Connecticut), im Fairfield County
 Belle Haven (Kalifornien), im San Mateo County
 Belle Haven (Maryland), im Wicomico County
 Belle Haven (Minnesota), im Blue Earth County
 Belle Haven (Accomack County, Virginia)
 Belle Haven (Fairfax County, Virginia)
 Belle Haven (Roanoke County, Virginia)